Sanson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Henri Sanson (1739–1806), fransk skarprättare
 Justin-Chrysostome Sanson (1833–1910), fransk skulptör
 Nicolas Sanson (1600–1667), fransk kartograf

Franska efternamn